Кит Чарлз Аркелл (; ) — английский шахматист, гроссмейстер (1995).

Шахматная карьера 
Научился играть в шахматы в 13 лет. В 1985 году получил звание международного мастера.

В составе сборной Англии участник следующих соревнований:
 Матч со сборной Китая (1997);
 4 командных чемпионата Европы среди ветеранов (2014—2017). Выиграл 4 медали в команде: серебряную (2014) и 3 бронзовые (2015—2017). В 2014 году также показал лучший результат на первой доске и получил «золото» в индивидуальном зачёте.

Серебряный призёр чемпионатов Великобритании 2001 и 2008 гг. (В 2008 г. разделил 1—2 места с С. Конкуэстом, но проиграл тай-брейк). Бронзовый призёр чемпионата Великобритании 1994 г. Участник дележа 3-го места на чемпионате Великобритании 1993 г. Чемпион Великобритании по рапиду (1998).

Многократный участник соревнований в Шахматной лиге четырёх наций (1994—2002, 2004, 2006—2007, 2011—2015). Выиграл 8 медалей в составе различных команд: 2 золотые (1997—1998), 2 серебряные (1995—1996) и 4 бронзовые (1999—2000, 2007, 2015)

Победитель турниров в Копенгагене (1993 г.), Уэйкфилде (1999 г.), Рексеме (2002 г.), Суонси (2002 г.), Лондоне (2009 г.), Слиме (2015 г.). Победитель ряда опен-турниров в США (2007—2008 гг.).

Участник зонального турнира 1993 г.

Серебряный призёр чемпионата мира среди ветеранов 2014 г. в категории 50+ (разделил 1—2 места с З. Г. Стуруа и уступил на тай-брейке).

Чемпион Европы среди ветеранов 2014 г. в категории 50+. Бронзовый призёр чемпионата Европы среди ветеранов 2015 г.

Наивысшего рейтинга достиг 1 июля 1996 года, с отметкой  2545 пунктов занимал 10 позицию в рейтинг-листе английских шахматистов.

В 2014 г. стал обладателем титула «Игрок года» (Player of the Year) по итогам голосования Британской шахматной федерации. Ранее в аналогичных голосованиях занял 3-е место в 2002 г. и 2-е в 2003 г.

Личная жизнь 
С 1986 по 1993 гг. был женат на шахматистке С. Аркелл (урожд. Уокер, ныне — Лалич).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Книги 
 Arkell's Odyssey, 2012, 123с., ISBN 9780953132164

Примечания

Ссылки 
 Выступления Кита Аркелла в Кубках европейских клубов по шахматам
 Выступления Кита Аркелла в Шахматной лиге четырёх наций
 Выступления Кита Аркелла в командных чемпионатах мира среди ветеранов (категория 50+)

Шахматисты Англии